Alexanderson ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Alexanderson (1841–1930), schwedischer Klassischer Philologe
 Ernst Fredrik Werner Alexanderson (1878–1975), schwedisch-US-amerikanischer Elektroingenieur
 Eva Alexanderson (1911–1994), schwedische Übersetzerin und Schriftstellerin
 Gerald Lee Alexanderson (* 1933), amerikanischer Mathematiker
 Macarena Alexanderson (* 1972), mexikanische Wasserspringerin

Siehe auch:
 Alexanderson-Alternator, siehe Maschinensender
 Alexanderson-Antenne
 Alexandersson
 Alexandersen